Де́лла () может означать:

Имя 
Основная статья: 
Делла — женское личное имя, вариация имени .

Фамилия 
  (род. 1943) — американский политик.
  (1583—1661) — австрийский художник.

Прочее 
 «Делла» — американский фильм 1964 года.
  — водопад в Канаде.

См. также 

 Делл
 Делле
 Делли
 Делло
 Дёлла
 Далла